Колорадос ( — букв. «цветные», обычно переводится как «красные») может означать:
 прозвище политической партии из Уругвая;
 прозвище бразильского футбольного клуба Интернасьонал;
 прозвище вооружённой группировки ороскистов, одной из фракций во время Мексиканской революции.